MI8, Mi8, MI-8 beziehungsweise Mi-8 kann bezeichnen:

 MI8, britischer ehemaliger Geheimdienst
 Mil Mi-8, sowjetischer Hubschrauber